Goldwater ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Goldwater (1909–1998), US-amerikanischer Politiker
 Barry Goldwater junior (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Robert Goldwater (1907–1973), US-amerikanischer Kunsthistoriker 

Goldwater steht darüber hinaus für

 Barry M. Goldwater Range, ein Truppenübungsplatz in Arizona